Черновицкая епархия () — название церковно-административных структур ряда церквей:
 Черновицкая епархия — епархия Православной церкви Украины (ранее — епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата).
 Черновицкая епархия — епархия Украинской православной церкви Московского патриархата (сейчас — Черновицко-Буковинская епархия).
 Черновицкая епархия — епархия Украинской грекокатолической церкви.